

Sigle 
 Question and Test Interoperability  – specifiche XML per lo scambio di domande e compiti/esercizi tra sistemi differenti

Codici 
 QTI – codice Q per D: "Qual è la tua rotta vera?" R: "La mia rotta vera è... gradi"